Токихико Окада (, , 18 февраля 1903, Токио — 16 января 1934, Нисиномия) — звезда японского немого кино 1920-х и начала 1930-х годов.

Биография 
Настоящее имя актёра — Такахаси Эйити (). Он родился в Токио, окончил неполную среднюю школу в городе Дзуси, в префектуре Канагава.

Основанная в 1920 году студия «Тайкацу» в Йокогаме набирала актёров и семнадцатилетний Такахаси пройдя конкурс, устроился статистом. В августе того же года дебютировал небольшой ролью в фильме «Клуб любителей» режиссёра Кисабуро Курихары. Начиная с 1924 года Такахаси берёт себе актёрский псевдоним Токихико Окада, под которым и станет известным широкой публике (хотя в паре фильмов 1920 и 1921 года испробует так и не прижившийся за ним иной псевдоним — Нора Курао).

В силу своего очарования и харизмы Токихико Окада был одним из самых востребованных и почитаемых актёров немого японского кино, а из-за своей преждевременной кончины считался «японским Рудольфом Валентино». Окада Был ведущим актёром у таких легендарных японских кинорежиссёров, как Ясудзиро Одзу и Кэндзи Мидзогути.

В 1932 году сочетался браком с Соноко Тадзу, которая 11 января 1933 года родила ему дочь Марико (Марико Окада пойдёт по стопам отца и добьётся широкой известности в 1960—1970-х годах, снимется также как и отец у режиссёра Ясудзиро Одзу в фильме «Вкус сайры», 1962, будет женой и музой известного кинорежиссёра, представителя «Новой волны „Офуна“» Ёсисигэ Ёсида. Советским кинозрителям известна по главной роли в остросюжетном кинодетективе режиссёра Дзюнъи Сато «Испытание человека», в котором её партнёром был популярный японский киноактёр Тосиро Мифунэ).

Актёр был болен хроническим туберкулёзом и в декабре 1933 года помещён в клинику Красного Креста в Осаке. Ещё до нового года у него произошло улучшение состояния и актёр выписался из клиники, но 16 января 1934 года, пребывая в Нисиномии (в провинции Хёго) Токихико Окада скончался, не дожив месяц и два дня до своего тридцатилетия. За недолгий период работы в кинематографе (всего 13 лет) Токихико Окада снялся в семидесяти с лишним фильмах.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Умершие от туберкулёза